Израильская Премьер-лига 2002/2003 — 51-й сезон чемпионата Израиля по футболу. Он начался 14 сентября 2002 года и закончился 31 мая 2003 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

2002/2003
Израиль
Израиль
Спорт в Израиле в 2002 году
Спорт в Израиле в 2003 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003